Svangöl kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Svangölen, Östergötland, sjö i Åtvidabergs kommun, 
Svangölen, Västmanland, sjö i Köpings kommun,  (20,6 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn